Ostindisk Kompagni er betegnelsen for flere handelskompagnier, der fra 1600-tallet og frem drev koncessioneret virksomhed med handel og transport af varer til og fra Sydøstasien og Indien.

 Ostindisk Kompagni - dansk firma etableret af Christian 4. i 1616.

Andre lande med Ostindiske kompagnier var:

 Storbritannien: Det britiske Ostindiske kompagni (East India Company, også kendt som English East India Company og British East India Company) etableret i 1600,
 Frankrig: Compagnie française pour le commerce des Indes orientales, etableret i 1664
 Nederlandene: Nederlandske Ostindiske Kompagni, etableret i 1602
 Portugal: Companhia do commércio da Índia or Companhia da Índia Oriental, etableret i 1628
 Sverige: Svenska Ostindiska Companiet, etableret i 1731
 Østrig: Société impériale asiatique de Trieste et Anvers, etableret i 1776

Se også 
 Asiatisk Kompagni
 Vestindisk Kompagni (flertydig)
 Tysk Østafrikanske Kompagni